Марков, Борис:
 Марков, Борис Васильевич (род. 1946) — советский и российский философ, доктор наук, профессор.
 Марков, Борис Дмитриевич (1884—1920) — эсер.
 Марков, Борис Семёнович (1924—1977) — чувашский советский артист, режиссёр.